Franz Leopold Schmelzer (1965-), un réalisateur autrichien de cinéma et de télévision
 Johann Heinrich Schmelzer, un violoniste, compositeur et maître de chapelle autrichien
 Marcel Schmelzer, un footballeur allemand